Summ, summ, super! – Die großen Abenteuer der Familie Biene (Originaltitel: The Hive) ist eine kanadische Animationsserie, die zwischen 2010 und 2011 produziert wurde.

Handlung 
Der Bienenclan um den kleinen Benni Biene erweist sich als ganz normale Familie, welche in einem riesigen Bienenstock wohnt und bei der Zusammenhalt sehr wichtig ist. Benni erweist sich oft als sehr hilfsbereit und hilft den anderen Bewohnern, indem er zum Beispiel Aufgaben von ihnen übernimmt.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2010 und 2011 von DQ Entertainment, Lupus Films, Monumental Productions und Picture Production Company in Kanada produziert. Dabei sind 2 Staffeln mit 152 Folgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 10. September 2010 ABC2 ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 20. August 2012 auf Disney Junior und im Free-TV am 20. Januar 2014 auf dem Disney Channel statt. Zudem wurde die Serie auf DVD und diversen Video-on-Demand-Anbietern veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Biene in der Kultur